Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1965 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1964/65, 5-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 19 мая 1965 года, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В матче встретились английский «Вест Хэм Юнайтед» и немецкий «Мюнхен 1860».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1964/1965

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1965
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1965 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1965
Кубок обладателей кубков УЕФА 1965
События 19 мая
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Международные соревнования по футболу в Великобритании
1965 год в Лондоне